Копани — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Копани — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Копани — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Копани — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Копани — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Копани — село в Джанкойском районе Крыма.
 Копани — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Копани — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Копани — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.

Украина 
 Копани — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.
 Копани — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Копани — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Копани — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Копани — село в Знамянском районе Кировоградской области.
 Копани — село в Беловодском районе Луганской области.
 Копани — село в Золочевском районе Львовской области.
 Копани — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Копани — посёлок в Казанковском районе Николаевской области.
 Копани — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Копани — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Копани — посёлок в Белозерском районе Херсонской области.

См. также